Флаг муниципального образования городское поселение «Рабочий посёлок Исса» Иссинского района Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3159.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по диагонали на четыре части: жёлтые, примыкающие к верхнему и нижнему краям и голубые, примыкающие к древку и свободному краю, несущее фигуры герба: посередине полотнища белую ветвь ивы, в голубых частях: у древка белый квадрат, у свободного края жёлтый квадрат с выходящим вверх пламенем».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба рабочего посёлка, который языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности Иссы.

Посёлок Исса основан на рубеже XVII—XVIII веков и назван по реке, на которой построен. В документах XVII века он упоминается как Иса. Происхождение названия речки и поселения связывают с мордовским «иса» означающем ива, ветла. Изображённая на флаге ветка ивы аллегорически отражает название города, делая композицию флага — гласной.

Два ромба, изображённые по бокам ветви, аллегорически символизируют многочисленные карьеры по добыче щебня, известняка и глины, расположенные вокруг рабочего посёлка. Пламенеющий жёлтый (золотой) ромб также аллегорически указывает на произведённую здесь, впервые в Пензенской губернии выплавку чёрного металла.

Деление полотнища на голубые и жёлтые части усиливает природно-экономическую символику флага, указывая на обильные природные ресурсы, ставшие залогом экономического развития Иссы. Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоту природы, природных просторов, а также безупречности, благородства и духовности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением пламени
Ива в геральдике